Old Post Office Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Post Office Building (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 81000118
 Old Post Office Building (Plymouth County, Massachusetts), ID-Nr. 78000474
 Old Post Office Building (Tennessee), ID-Nr. 73001804
 Old Post Office Building (Texas), ID-Nr. 92000011